Kummer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ferdinand Kummer
 Paul Kummer